Лас Поситас има више значења:

 Лас Поситас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Поситас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Поситас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Поситас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Поситас (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику